Суперкубок Украины по футболу 2016 — 13-й матч Суперкубка Украины, который состоялся 16 июля 2016 года, на стадионе «Черноморец» в Одессе. В матче встретились чемпион Украины сезона 2015/16 киевское «Динамо» и обладатель Кубка донецкий «Шахтёр».

Перед матчем «Шахтёр» являлся рекордсменом по количеству завоёванных Суперкубков Украины: на его счету 7 трофеев. «Динамо» имеет на два трофея меньше. Встреча клубов в Суперкубке стала уже 9-й: в очном противостоянии четыре раза побеждал «Шахтёр» и четыре раза праздновало успех «Динамо». Обладателем предыдущих четырех Суперкубков являлся «Шахтёр».

Основное время закончилось со счётом 1:1. Счёт в матче на 53-й минуте открыл Фред, а на 80-й минуте сравнял Домагой Вида. В серии пенальти победу одержало «Динамо», благодаря промахам Бернарда и Евгения Селезнёва. Киевляне стали обладателями Суперкубка после четырёхлетнего перерыва.

Матч

Статистика

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте УПЛ

2016
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Динамо» Киев
Футбол на Украине в сезоне 2016/2017
Спортивные соревнования в Одессе
События 16 июля
Июль 2016 года
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016